Спорт — багатозначний термін. 

 Спорт — організована за певними правилами діяльність людей, що складається в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей. 
 «Спорт» — радянські транзисторні радіоприймачі. 
 «Спорт» — радянський однооб'єктивний дзеркальний 35-мм фотоапарат. 
 «Спорт» — сімейство радянських аматорських кінокамер виробництва ЛОМО, див. Аматорські Кінокамера СРСР. 
 Спорт — готель в Москві, що існував у 1979-2004. 
 Спорт — кінотеатр в Харкові. 

 Телеканали з назвою «Спорт». 
 Спорт — загальноросійський телевізійний канал. 
 Спорт — туркменський телеканал. 
 Спорт — колишня назва телеканалу «Росія-2». 

 Футбольні клуби під назвою «Спорт»: 
 «Спорт Ресіфі» — футбольний клуб з Ресіфі. 
 «Спорт» — спортивний клуб з Санкт-Петербургу (1888-1927). 
 «Спорт» — футбольний клуб з Таллінну.

Див. також  
 Спорт-1 (значення)
 S.P.O.R.T.